Кострова Анна Александровна (урождённая Лукьянова) (, деревня Белосток, Омская губерния, Российская империя — , Санкт-Петербург, Российская Федерация) — советская художница, живописец, график, книжный иллюстратор, член Ленинградской организации Союза художников РСФСР.

Биография 
Кострова Анна Александровна (урождённая Лукьянова) родилась 22 ноября 1909 года в деревне Белосток Омской губернии.

В 1925 году Анна Кострова поступила в Омский художественно-промышленный техникум. Занималась у В. Трофимова и С. Фельдмана.

После окончания техникума в 1930 году Анна Кострова приезжает в Ленинград. Работает в комбинате наглядной агитации и пропаганды при Ленсовете. Одновременно посещает художественные студии при Горкоме Изо и Центральном Доме работников искусств. Была знакома с М. В. Матюшиным и К. С. Малевичем, написала о нём воспоминания.

В 1933 − 1936 годах Анна Кострова вместе с художниками Е. Чарушиным, В. Курдовым, Ю. Васнецовым, А. Ведерниковым работала в молодёжной группе Экспериментальной литографской мастерской при Ленинградском Союзе советских художников под руководством Г. Верейского, Н. Тырсы и Н. Лапшина.

С 1934 года Анна Кострова участвовала в выставках. Писала портреты, пейзажи, натюрморты, натурные этюды, иллюстрировала книги. Работала в технике масляной живописи, акварели, карандашного рисунка, литографии и линогравюры.

В 1930-е годы вместе с мужем художником Николаем Костровым совершила творческие поездки на Белое и Баренцево моря, в Крым, Новгород, на Украину.

В 1940 году Анну Кострову принимают в члены Ленинградского Союза советских художников.

В 1950—1970 годы Анна Кострова иллюстрировала детские книги для крупнейших издательств Москвы и Ленинграда. Вместе с Николаем Костровым она совершила творческие поездки в Армению, Норвегию, по старинным городам Вологодской и Владимиро-Суздальской земли, круиз по Дунаю. Работала в домах творчества художников «Челюскинская», «Горячий Ключ», «Седнев», на Сенеже. Впечатления от этих поездок послужили материалом для многочисленных графических и живописных работ.

Персональные выставки Анны Костровой состоялись в Ленинграде (1973, 1977, 1979), и в Москве (1974, 1983).

Анна Александровна Кострова скончалась 7 июля 1994 года в Петербурге на восемьдесят пятом году жизни.

Коллекции 
Произведения А. А. Костровой находятся в музеях и частных собраниях в России, Германии, Финляндии и других странах.
 Государственный Русский музей.
 Государственное музейное объединение «Художественная культура Русского Севера» (Архангельск).

Примечания

Выставки

Литература 
 Выставка произведений ленинградских художников 1951 года. Каталог. — Л: Лениздат, 1951. — с.43.
 Весенняя выставка произведений ленинградских художников 1954 года. Каталог. — Л: Изогиз, 1954. — с.41.
 Выставка. Живопись, скульптура, графика. Каталог. — Л: Государственный Русский музей, 1954.
 Весенняя выставка произведений ленинградских художников 1955 года. Каталог. — Л: Типография СЗРП, 1956. — с.29.
 Весенняя выставка произведений ленинградских художников 1956 года. Каталог. — Л: ЛССХ, 1956.
 Осенняя выставка произведений ленинградских художников. 1956 года. Каталог. — Л: Ленинградский художник, 1958. — с.50.
 1917 — 1957. Выставка произведений ленинградских художников. Каталог. — Л: Ленинградский художник, 1958. — с.63.
 Осенняя выставка произведений ленинградских художников 1958 года. Каталог. — Л: Художник РСФСР, 1959. — с.44.
 Выставка произведений ленинградских художников 1960 года. Каталог. — Л: Художник РСФСР, 1963. — с.31.
 Выставка произведений ленинградских художников 1960 года. Каталог. — Л: Художник РСФСР, 1961. — с.81.
 Выставка произведений ленинградских художников 1961 года. Каталог. — Л: Художник РСФСР, 1964. — с.79.
 Ленинград. Зональная выставка. — Л: Художник РСФСР, 1965. — с.103.
 Осенняя выставка произведений ленинградских художников. 1968 года. Каталог. — Л: Художник РСФСР, 1971. — с.32.
 Каталог произведений художников Российской Федерации, переданных в дар организациям и учреждениям культуры (1963—1971 гг.). — М: СХ РСФСР, 1972. — с.216.
 Наш современник. Каталог выставки произведений ленинградских художников 1971 года. — Л: Художник РСФСР, 1972. — с.43.
 Натюрморт. Выставка произведений ленинградских художников. — Л: Художник РСФСР, 1973. — с.10.
 Выставки советского изобразительного искусства. Справочник. Том 3. 1941—1947 годы. — М: Советский художник, 1973. — с. 25, 85, 86, 132, 214, 340, 342. — 544 с.
 Наш современник. Вторая выставка произведений ленинградских художников 1972 года. Каталог. — Л: Художник РСФСР, 1973. — с.14.
 По Родной стране. Выставка произведений ленинградских художников. Каталог. — Л: Художник РСФСР, 1974. — с.50.
 Выставка произведений художников-женщин Ленинграда. 1975 год. — Л: Художник РСФСР, 1979. — с.12.
 Наш современник. Зональная выставка произведений ленинградских художников 1975 года. Каталог. — Л: Художник РСФСР, 1980. — с.45.
 Советская Россия. Пятая республиканская выставка. — М: Советский художник, 1975. — с.77.
 Изобразительное искусство Ленинграда. Каталог выставки. — Л: Художник РСФСР, 1976. — с.177.
 Портрет современника. Пятая выставка произведений ленинградских художников 1976 года. Каталог. — Л: Художник РСФСР, 1983. — с.42.
 Выставка произведений ленинградских художников, посвящённая 60-летию Великого Октября. — Л: Художник РСФСР, 1982. — с.41.
 Осенняя выставка произведений ленинградских художников. 1978 года. Каталог. — Л: Художник РСФСР, 1983. — с. 26.
 Кострова Анна Александровна. Выставка произведений. Каталог. — Л: Художник РСФСР, 1979. — 28 с.
 Справочник членов Союза художников СССР. Том 1. — М: Советский художник, 1979. — с.549.
 Выставки советского изобразительного искусства. Справочник. Том 5. 1954—1958 годы. — М: Советский художник, 1981. — с. 25, 27, 141, 142, 259, 261, 386, 545, 548, 552, 636.
 Анна Кострова, Николай Костров. Графика. Каталог выставки. — М: Советский художник, 1983. — 40 с.
 Выставка произведений ленинградских художников, посвящённая 40-летию полного освобождения Ленинграда от вражеской блокады. Каталог. — Л: Художник РСФСР, 1984. — с.27.
 Справочник членов Ленинградской организации Союза художников РСФСР. — Л: Художник РСФСР, 1987. — с.63.
 Связь времён. 1932—1997. Художники — члены Санкт — Петербургского Союза художников России. Каталог выставки. — Санкт-Петербург: ЦВЗ «Манеж», 1997. — с.251.
 Иванов С. В. Неизвестный соцреализм. Ленинградская школа. — Санкт-Петербург: НП-Принт, 2007. — с. 48, 359, 384, 388—390, 392, 393, 399, 403, 405—407. — 450 c.
 Из писем К. И. Рождественского Н. И. и А. А. Костровым. / Русский авангард. Личность и школа. СПб. : Palace Editions, 2003. С. 187—190.
 А. А. Кострова. В Горкоме художников. // Малевич о себе. Современники о Малевиче: В 2-х т.  М.: RA, 2004. Т. 2, с. 397.

См. также 
 Изобразительное искусство Ленинграда
 Ленинградский Союз художников

Ссылки 
 Анна Кострова на сайте «Неизвестный соцреализм. Поиски и открытия»
 Ленинградская школа живописи. Очерк истории.
 Хронология Ленинградской школы живописи.

Художники-реалисты
Члены Союза художников СССР
Художники Санкт-Петербурга
Художницы СССР
Выпускники Санкт-Петербургской академии художеств имени Ильи Репина